Sfax railway sport, club de basket-ball tunisien.
 Sfax railway sport, club de football tunisien.
 Sfax railway sport, club de judo tunisien.
 Sfax railway sport, club de volley-ball tunisien.